A 20 403-as számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút Pest megyében, Göd közigazgatási területén. Az M2-es autóút 28+500-as kilométerszelvényénél lévő gödi csomópont négy átkötő ágának egyike: az M2-esről vezet rá a 21 107-es útra, Budapest felől.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 255 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 15.

Jegyzetek 

20403
Göd